Pedro III de Portugal (Lisboa, 5 de julio de 1717-Sintra, 25 de mayo de 1786) fue rey de Portugal entre 1777 y 1786.

Orígenes familiares 
Pedro nació en Lisboa. Era hijo del rey Juan V de Portugal y de su esposa, María Ana de Austria. Fue el hijo favorito de sus padres. Por línea paterna era nieto del rey Pedro II de Portugal y de su mujer, María Sofía del Palatinado-Neoburgo. Por línea materna era nieto del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo. Asimismo, fue hermano del también rey José I de Portugal y cuñado de Fernando VI de España, por el casamiento de éste con Bárbara de Braganza, la única hermana de Pedro.

Matrimonio y descendencia 
Por razones de estado, Pedro se casó el 6 de junio de 1760 con su sobrina, la reina María I de Portugal, con la que tuvo varios hijos, uno de los cuales sucedería a su madre con el nombre de Juan VI, en 1816. Sus hijos fueron:

 José Francisco (1761-1788), como heredero recibió el título de duque de Braganza ypríncipe de Brasil; a los 15 años contrajo matrimonio con su tía, la infanta María Benedicta de Portugal; murió sin sucesión.
 Juan Francisco (1763-1763).
 Juan VI (1767-1826), regente y luego rey de Portugal. Con sucesión.
 Mariana Victoria (1768-1788), contrajo matrimonio con el infante español Gabriel de Borbón; con sucesión.
 María Clementina (1774-1776).
 María Isabel (1776-1777).

Ascensión al trono y últimos años 
Su esposa ascendió al trono de Portugal en 1777, a la muerte de José I. Inmediatamente Pedro se hizo coronar también rey iure uxoris bajo el nombre de Pedro III, aunque no participó en los asuntos de gobierno. Falleció en el Palacio de Queluz en 1786, años antes de la invasión napoleónica de Portugal y el exilio de la familia real a Brasil.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Nacidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Duques de Beja
Duques de Portugal del siglo XVIII